Пісенний конкурс Євробачення 1995 став 40-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 13 травня 1995 року в місті Дублін, Ірландія. Ірландія стала єдиною країною, що приймала конкурс тричі поспіль. Не брали участь Естонія, Фінляндія, Литва, Голландія, Румунія, Словаччина й Швейцарія, але повернулися Бельгія, Данія, Ізраїль, Словенія та Туреччина, таким чином у конкурсі взяли участь 23 учасники. Крістін Маршал заступила на посаду координатора конкурсу в ЕВС. Гран-Прі був вручений Норвегії з піснею «Nocturne», виконаною гуртом Secret Garden.

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1995 у телебаченні
1995 в Ірландії
Травень 1995
Музика Дубліна